Colonia steht für:

 Colonia (Rom), Siedlung im Römischen Reich
 Departamento Colonia, Departement in Uruguay
 Colonia, in romanischen Sprachen gebräuchlicher Name für Köln
 Colonia Claudia Ara Agrippinensium, römischer Name für Köln
 Colonia Dignidad (heute Villa Baviera), auslandsdeutsche religiöse Gemeinschaft
 Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück, Film von Florian Gallenberger (2015) 
 Colonia (Versicherung), deutsche Versicherungsgesellschaft
 Colonia (Band), kroatische Band
 Colonia (Album), Musikalbum von A Camp
 (243440) Colonia, Asteroid des Hauptgürtels
 Titularerzbistum Colonia in Armenia, Titularerzbistum
 Titularbistum Colonia in Cappadocia, Titularbistum
 Colònia Güell, Industrieansiedlung bei Barcelona, Spanien
 Colonia, ein früherer Name von Südmeer (Schiff)
 Colonia, Ordensprovinz des Franziskanerordens, siehe Kölnische Franziskanerprovinz
 SC Colonia 06, der älteste aktive Boxverein Deutschlands
 Colonia (Gattung), Gattung der Tyrannen

Colonia ist der Name folgender Orte:
 Colonia Liebig in Argentinien
 Colonia del Sacramento in Uruguay
 Colonia Valdense in Uruguay
 Colonia Itapebí in Uruguay
 Colonia Nicolich in Uruguay
 Colonia Palma in Uruguay
 Colonia Tovar in Venezuela
 Colônia Paulista in São Paulo, Brasilien
 Colònia de Sant Jordi auf Mallorca, Spanien
 Colònia de Sant Pere auf Mallorca, Spanien
 Colonia (New Jersey) in New Jersey, Vereinigte Staaten
 Colonia (Yap) in den Föderierten Staaten von Mikronesien
 Colonia (Cluj) in Rumänien
 Colonia Condesa, Stadtviertel in Mexiko-Stadt
 Colonia del Valle, Stadtviertel in Mexiko-Stadt
 Colonia Polanco, Stadtviertel in Mexiko-Stadt

Colonia ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Colonia (1634–1685), holländischer Maler
 Bernhard II. Colonia (1713–1770), Ordensgeistlicher, 43. Abt der Abtei Marienstatt
 Francisco de Colonia († 1542), spanischer Architekt und Bildhauer
 Isaack Colonia (um 1612–1663), holländischer Maler

Siehe auch:

 La Colonia
 Colona, Coloni, Colony
 Kolonie (Begriffsklärung)
 Kolonja